Ask kan hentyde til flere artikler:
 Almindelig Ask – er en træart.
 Ask-slægten – er en slægt af træer.
 Ask (materiale) – er veddet af asketræer.
 Ask (drengenavn) – er et drengenavn.
 Ask og Embla – var ifølge nordisk mytologi de første på jorden.
 Ask (Astrup Sogn) – en bebyggelse i Astrup Sogn, Ning Herred.
 Ask på Askøy – en bebyggelse i Askøy kommune, Hordaland, Norge.
 ASK - forkortelse for det tidligere Akademisk Studenterkursus på Nørrebro i København (i 2020 omdøbt til Nørrebro Gymnasium)